Club Atlético San Martín puede hacer referencia a varios clubes deportivos de Argentina:

 Atlético Club San Martín (Mendoza) de Mendoza.
 Club Atlético San Martín (San Juan) de San Juan.
 Club Atlético San Martín (Tucumán) de San Miguel de Tucumán.
Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco
 Club Atlético San Martín (Roberts) de la localidad de Roberts, Buenos Aires.
 Club Atlético San Martín (Vicuña Mackenna) de Vicuña Mackenna
 Club Social Cultural y Deportivo San Martín de Margarita Belén de Margarita Belén, Chaco.

de Uruguay:

 Club Atlético San Martín (Maldonado) de Maldonado.